У цьому списку представлені види ссавців, що зустрічаються на території Алжиру. У список не включені регіонально зниклі види.

Із 100 зазначених в таблиці видів, 1 знаходиться під критичною загрозою зникнення, 4 перебувають під загрозою зникнення, 6 є уразливими, 8 перебувають в стані близькому до загрозливого.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Алжир

Списки:Алжир